Versorgung bezeichnet:

 juristisch: Leistungen, welche die Lebensgrundlage einer Person sichern, siehe Versorgungsrecht
 ökonomisch: Subsistenz, Subsistenzwirtschaft, Selbstversorgung, Autarkie – im weitesten Sinne jegliches Wirtschaften
 in der Logistik die regelmäßige Belieferung eines Kunden mit einer Ware oder Dienstleistung, siehe Lieferung
 bei Militär und Katastrophenschutz das Fachgebiet Logistik, siehe Nachschub
 bei der Gewinnung und Bereitstellung von Elektrizität, Gas und Wärme, siehe Energieversorgung
 bei der Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser, siehe Wasserversorgung
 medizinische Versorgung, siehe Gesundheitssystem und Integrierte Versorgung

Siehe auch:

 Logistik
 Versorger
 Nahversorgung (Versorgung mit alltäglichen Lebensmitteln)